Австралийский балет () — ведущая и крупнейшая классическая балетная труппа Австралии и одна из крупнейших балетных труп мира, созданная в  году на деньги меценатов, заинтересованных в развитии национального балета, путём реорганизации труппы «Балет ». Базируется в Мельбурне. 

Первым спектаклем труппы было «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, поставленное в Сиднее в  2 ноября  года. В первом сезоне ведущими солистами были , Мэрилин Джонс и . В  году прошли первые гастроли труппы за рубежом. 

Первым художественным руководителем со дня основания и до  года была английская балерина  (1910—1990), приглашённая в Австралию в 1959 году по рекомендации Нинет де Валуа руководить «Балетом Борованского» после смерти последнего. В 1965—1974 годах руководила труппой совместно с .

Основными постулатами Ван Праах при руководстве труппы были: нанимать танцовщиков на основе годового контракта; иметь в репертуаре классические постановки наравне с работами лучших современных хореографов; регулярно приглашать в качестве гостевых артистов и педагогов зарубежных звёзд; гастролировать за рубежом; учредить при труппе . Такая школа, направленная на подготовку нового поколения артистов, была основана Ван Праах в  году.

Начиная с июля  года театром руководит танцовщик .  

Балерины труппы преимущественно используют пуанты австралийской фирмы , которые закупает театр.

Примечания

Ссылки 
 En Pointe! Балерины Австралийского балета и их пуанты

Балетные труппы
Балет в Австралии
Театры Австралии
Театры, основанные в 1962 году
1962 год в Австралии
Культурные организации Мельбурна